Verdensmesterskaberne i tennis på overdækket bane 1922 var det femte VM i tennis på overdækket bane. Mesterskaberne blev spillet i Sankt Moritz i Schweiz i perioden 16. - 25. februar 1922. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double, og alle titlerne blev vundet af franske spillere. Mesterskabet var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Henri Cochet, som i finalen besejrede sin landsmand Jean Borotra med 4–6, 2–6, 6–2, 6–3, 6–0, og de to singlefinalister vandt herredoubletitlen, idet de sammen vandt finalen over det schweiziske par Charles Martin og A.C. Simon med 2–6, 6–2, 6–1, 6–4. Damesingletitlen blev vundet af Germaine Golding, som i finalen slog Jeanne Vaussard med 6–2, 7–5. Damedoublemesterskabet blev for tredje år i træk vundet af finalisterne i damesingle, som besejrede Yvonne Bourgeois og Mme Canivet i finalen på walkover. Endelig sejrede Jean Borotra og Germaine Golding i mixed double-turneringen ved at vinde finalen over Max Decugis og Jeanne Vaussard med 6–3, 6–4.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 27 spillere og blev vundet af franskmanden Henri Cochet, som i finalen besejrede sin landsmand Jean Borotra med 4–6, 2–6, 6–3, 6–2, 6–0, og som dermed vandt den første VM-titel i herresingle i sin karriere.

Damesingle 

Damesingletitlen blev vundet af Frankrigs Germaine Golding, som i finalen slog sin landsmandinde Jeanne Vaussard med 6–2, 7–5, og som dermed vandt den første og eneste VM-titel i damesingle i hendes karriere.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet blev vundet af de to herresinglefinalister, franskmændene Henri Cochet og Jean Borotra, som i finalen vandt over det schweiziske par Charles Martin og Arman C. Simon med 2–6, 6–2, 6–1, 6–4. Nedenstående resultater er sandsynligvis ukomplette.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet blev for tredje år i træk vundet af finalisterne i damesingle. Dette år var det derfor franskmændene Germaine Golding og Jeanne Vaussard, som blev verdensmestre efter sejr på walkover i finalen over landsmandinderne Yvonne Bourgeois og Mme Canivet, som i semifinalen havde besejret turneringens tredje par, Mlle B. Müller og Mme Monk, med 6–4, 6–3. Det var andet år træk, at damedoubleturneringen kun havde deltagelse af tre par.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet blev vundet af Jean Borotra og Germaine Golding, som i den rent franske finale vandt over Max Decugis og Jeanne Vaussard med 6–3, 6–4. Nedenstående resultater er sandsynligvis ukomplette.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Covered Court Championships 1922  
 Tennis Warehouse - Winners of the World Covered Court Championship  
 TennisForum - 1922 results 
 Bilioteque Nationale Francais - Le Figaro, 1922

Noter 

1922
Tennis i 1922